Торпеда — самохідна підводна вибухова зброя.
 Торпеда (нафтогазовидобування) — снаряд з вибуховою речовиною. Використовується для висаджування вибою нафтової чи газової свердловини з допомогою динаміту, амоналу тощо.